Il cognome Pogba può riferirsi a tre fratelli, tutti calciatori:
 Florentin Pogba – calciatore guineano, gemello di Mathias e fratello maggiore di Paul.
 Mathias Pogba – calciatore guineano, gemello di Florentin e fratello maggiore di Paul.
 Paul Pogba – calciatore francese, fratello minore di Mathias e Florentin.